Il toponimo Sezemice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Sezemice, città del distretto di Pardubice
Sezemice, comune del distretto di Mladá Boleslav